Ара́вин — русская фамилия.

Известные носители 
 Аравин, Александр Львович (1958—2021) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Аравин, Алексей Александрович (род. 1986) — российский футболист, защитник.
 Аравин, Пётр Васильевич (1908—1979) — музыковед, профессор, исследователь истории музыки Казахстана.
 Аравин, Юрий Петрович (род. 1941) — музыковед, сын П. В. Аравина.